Unter SL7 versteht man:

 Die SL-7-Klasse, eine Baureihe von Schiffen der Reederei Sea-Land
 Das HK SL7, ein Selbstladegewehr des Herstellers Heckler & Koch